Els Caputxins del Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda és un santuari situat al número 18 del carrer de Sant Pere més Baix de Barcelona, regentat per frares de l'Orde dels Germans Menors Caputxins des del 4 de desembre de 1884.

El santuari data del 1546 i ha estat al llarg dels segles fermament unit i compromès amb la realitat del barri i de la gent que l'envolta. Amb la Setmana Tràgica de 1909 el convent va ser incendiat i el 1936, de nou incendiat i saquejat. Les iniciatives espirituals del santuari han servit per unificar esforços i grups diversos en favor de les necessitats del barri de Sant Pere. Els membres de les diferents associacions de l'Ajuda han treballat per assolir la conjunció entre la pregària i l'acció.

La comunitat actual resta oberta al servei de la gent del barri, els malalts, els moribunds, els ancians, els infants, la gent que demana consol, la gent que vol solucions a problemes laborals i familiars, i els que necessiten roba o menjar. Aquesta obra benèfica ha treballat des dels inicis de manera intensa per estendre's pel barri, en la línia de creació d'un front comú entre diferents esforços individuals i col·lectius per tal d'assegurar l'eficàcia i la continuïtat de les accions. És el cas històric de les escoles dominicals per a noies obreres, l'atenció als malalts pobres de l'Hospital de la Santa Creu i, actualment, el servei als ancians per mitjà de la Fundació Assís, una obra en favor de la gent gran que es va fundar el 1979 i de la qual la fundació és promotora. La fundació també treballa en el repartiment d'aliments a persones necessitades del barri i de joguines per Nadal, i fa aportacions econòmiques a famílies amb pocs recursos (amb una atenció especial a la gent gran). L'agermanament amb una missió a Angola ha fet que es col·labori també en projectes amb el Tercer Món.

La seva obertura a les necessitats del barri fa que sigui un lloc de trobada per a diferents entitats que necessiten espais, i que diferents entitats de caràcter cultural català tinguin la seva seu al santuari. Per aquest motiu el 2004 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona.

Referències 

Ajuda
Orde dels Germans Menors Caputxins
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Medalles d'Honor de Barcelona 2004